Velika nagrada Avstralije 2008 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 16. marca 2008.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:26,572
|1:25,187
|1:26,714
|1
|-
!2
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:26,103
|1:25,315
|1:26,869
|2
|-
!3
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:25,664
|1:25,452
|1:27,079
|3
|-
!4
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:25,994
|1:25,691
|1:27,178
|4
|-
!5
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:25,960
|1:25,518
|1:27,236
|5
|-
!6
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:26,427
|1:26,101
|1:28,527
|6
|-
!7
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:26,295
|1:26,059
|1:28,687
|7
|-
!8
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:26,381
|1:26,063
|1:29,041
|8
|-
!9
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:26,919
|1:26,164
|1:29,593
|19
|-
!10
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:26,702
|1:25,842
|brez časa
|9
|-
!11
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:26,369
|1:26,173
|
|10
|-
!12
|5
| Fernando Alonso
||Renault
|1:26,907
|1:26,188
|
|11
|-
!13
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:26,712
|1:26,259
|
|12
|-
!14
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:26,891
|1:26,413
|
|13
|-
!15
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:26,914
|brez časa
|
|14
|-
!16
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:26,140
|brez časa
|
|15
|-
!17
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:27,207
|
|
|16
|-
!18
|14
| Sébastien Bourdais
||Toro Rosso-Ferrari
|1:27,446
|
|
|17
|-
!19
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:27,859
|
|
|22
|-
!20
|18
| Takuma Sato
|Super Aguri-Honda
|1:28,208
|
|
|18
|-
!21
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:28,330
|
|
|20
|-
!22
|19
| Anthony Davidson
|Super Aguri-Honda
|1:29,059
|
|
|21
|}

Poročilo
Novo prvenstvo v formuli 1 2008 se je začelo 16. marca 2008 v Albert Parku. V kvalifikacijah je bil najhitrejši Lewis Hamilton, McLarnov dirkač, ki je leto nazaj izgubil svetovno prvenstvo le za točko. Za njim seje uvrstil Kubica, nato njegov nov moštveni kolega Kovalainen in Felipe Massa. Svetovni prvak Raikkonen je imel probleme v Q2 in je štartal šele petnajsti. Na štartu je Hamilton obdržal vodstvo pred Kubico, Kovalainen je bil tretji, Massa pa se je, takoj ko je bil v prvem ovinku na njegovi notranji strani, zavrtel v zid in izgubil sprednje krilce. Tudi v ozadju so se štiri dirkači bojevali za en del proge in niso se mogli izogniti trčenju. Fisichella je obtičal v pesku, Vettel, Davidson in Button pa so utrpeli poškodbe na vzmetenju. Z razliko od njih je Massa lahko dospel do boksev in popravil krilce, padel pa je na zadnje mesto. Nato je odstopil Webber, za njim Sutil, ki je imel hidravlične težave. Preobrat je nastopil po prvem postanku Rosberga in Heidfelda: mehaniki BMW Sauberja so bili hitrejši in Heidfeld je osvojil četrto mesto. Kmalu zatem je odstopil Trulli zaradi težav z elektroniko. Massa je imel težko dirko, vendar se je s prehitevanji Nakajime, Piqueta in Glocka počasi prebijal po lestvici navzgor. A kamlu je prišlo do trčenja s Coulthardom: ta je odstopil, Massa pa mu je sledil štiri kroge kasneje z okvaro motorja. Piquet in Sato sta tudi odstopila, velika nesreča pa je prišla v 43. krogu, ko je Glock po travi poletel v zrak in uničil svojo Toyoto.

Dirka 

|-
! 1
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 58
| 1:34:50,616
| 1
| 10
|-
! 2
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 58
| + 5,478 s
| 5
| 8
|-
! 3
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 58
| + 8,163 s
| 7
| 6
|-
! 4
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 58
| + 17,181 s
| 11
| 5
|-
! 5
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 58
| + 18,014 s
| 3
| 4
|-
! 6
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 57
| +1 krog
| 13
| 3
|-
! 7
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 55
| Motor
| 17
| 2
|-
! 8
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 53
| Motor
| 15
| 1
|-
! Ods
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 47
| Trčenje
| 2
|
|-
! Ods
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 43
| Trčenje
| 18
|
|-
! Ods
| 18 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 32
| Prenos
| 19
|
|-
! Ods
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 30
| Sklopka
| 20
|
|-
! Ods
|  2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 29
| Motor
| 4
|
|-
! Ods
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 25
| Trčenje
| 8
|
|-
! Ods
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 19
| El. sistem
| 6
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 8
| Hidravlika
| 22
|
|-
! Ods
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 0
| Trčenje
| 14
|
|-
! Ods
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 0
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 19 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 0
| Trčenje
| 21
|
|-
! Ods
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 16
|
|-
! DSQ
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 58
| Diskvalifikacija
| 10
|
|}

Opombe

 Prve stopničke: Nico Rosberg
 Prve točke: Kazuki Nakadžima, Sébastien Bourdais
 Prvi najhitrejši krog: Heikki Kovalainen
 Rubens Barrichello je bil diskvalificiran, ker je pri izvozu iz boksov prevozil rdečo luč.
 Le šest dirkačev je končalo dirko, kar je najnižje število po dirki za Veliko nagrado Monaka 1966, ko so dirko končali le trije dirkači.

Formula 1 sezona 2008
2008